Zamecznik – wzniesienie na Pojezierzu Ińskim, położone w woj. zachodniopomorskim

Zamecznik:
 Stanisław Zamecznik
 Wojciech Zamecznik